Nil (скорочення від ) — ніщо, нуль. Часом використовується в англійській мові замість слова «ніщо», наприклад, при описі рахунків ігор: «score 2-nil».

Латинські вирази 
 Nil Satis Nisi Optimum — Ніщо крім найкращого достатньо добре.

В мовах програмування 
 В Ruby позначає відсутність значення. Nil відрізняється від нуля, бо нуль — число, і має значення. Також nil відрізняється від невизначеної змінної, бо змінна визначена, просто не містить значення.
 В Go, nil означає нульове значення для вказівників, каналів, функцій, інтерфейсів, відображень і зрізів.
 В підручнику з програмування "Structure and Interpretation of Computer Programs" позначає порожній список, або закінчення списку. З того часу мова Scheme позбулася символа nil на користь літерала порожнього списку '().
 В Common Lisp позначає порожній список та хибне значення.
 В Pascal — нульовий вказівник.

Див. також 
 NULL

Примітки